Épinay ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden und Kantone in Frankreich:

mit Namenszusatz:
 Épinay-Champlâtreux, Gemeinde im Département Val-d'Oise
 Épinay-sous-Sénart, Gemeinde im Département Essonne
 Épinay-sur-Duclair, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Épinay-sur-Odon, Gemeinde im Département Calvados
 Épinay-sur-Orge, Gemeinde im Département Essonne
 Épinay-sur-Seine, Gemeinde im Département Seine-Saint-Denis

Wahlkreise:
 Kanton Épinay-sous-Sénart im Département Essonne
 Kanton Épinay-sur-Seine im Département Seine-Saint-Denis

weitere Orte:
 Épinay (Eure), ehemalige Gemeinde im Département Eure
 D'Épinay (Mauritius), Ort auf Mauritius

Épinay ist der Familienname folgender Personen:
 Louise d’Épinay (1726–1783), französische Schriftstellerin und bekannte Salonière
 Maya Lalive d’Epinay (* 1957), Schweizer Politikerin (FDP)
 Pierre Lalive d’Epinay († 2014), Schweizer Jurist und Philosoph
 Thierry Lalive d’Epinay (* 1944), ehem. Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Bundesbahnen

Siehe auch:
 Epiney
 Espinay